Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kiarasari (Compreng), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Kiarasari (Sukajaya), een plaats in het regentschap Bogor van de provincie West-Java